Корт-сквер — 23-я улица () — пересадочный узел Нью-Йоркского метро около одноимённой площади в Куинсе.

16 декабря 2001 года было увеличено количество маршрутов по Queens Boulevard Line, из-за чего конечной G в будни стала Court Square. Чтобы компенсировать G в Куинсе, был открыт платный переход на станцию линии IRT Flushing Line.

3 июня 2011 года был открыт бесплатный переход между IRT Flushing Line и Crosstown Line, а обе станции этих линий переименованы в Court Square. Третья станция пересадочного узла (IND Queens Boulevard Line) была переименована несколько иначе — в Court Square — 23rd Street.


Платформы линии Флашинг, Ай-ар-ти 

 Станция имеет эстакадное расположение и представляет собой две боковых платформы, обслуживающие 2 пути. Эта станция открыта раньше двух других станций пересадочного узла — 5 ноября 1916 года.

Стены обеих платформ окрашены в бежевый цвет, навес и колонны — в коричневый. Таблички с названиями станции традиционно располагаются на столбах и имеют чёрный фон и белые надписи.

Здание станции имеет также эстакадное расположение и находится с южного конца платформ. Там находится турникетный павильон и зал ожидания. Существует лишь один выход в город — западный. Раньше существовал ещё и восточный выход, но в июне 2011 года он был переоборудован под новый переход на IND Crosstown Line.

Платформа линии Кросстаун, Ай-эн-ди 

К северу от станции линия сливается с линией Куинс-бульвара, однако движение поездов по этому соединению было прекращено 19 апреля 2010 года.

Станция открыта 19 августа 1933 года и представляет собой единственную островную платформу и два пути. Сейчас эти пути являются оборотными для поездов . Стены на станции оформлены зелёной линией с чёрным контуром. Станция снабжена двумя рядами колонн, также окрашенных в зелёный. Название станции традиционно на чёрных табличках на колоннах, а также на стенах.

Также станция увенчана мезонином, на который с платформы ведут три лестницы. Оттуда осуществляется доступ к другим станциям пересадочного узла, а также выход на улицу.

Платформы линии Куинс-бульвара, Ай-эн-ди 

 Станция расположена под 44-й драйв, между 21-й и 23-й улицами и представляет собой две боковые платформы, обслуживающие два пути. Станция является самой западной на этой линии в Куинсе. Станция открыта 28 августа 1939 года, через шесть лет после открытия первой очереди линии IND Queens Boulevard Line, под названием 23rd Street — Ely Avenue.

Станция отделана в бордовых тонах — эту окраску имеют колонны, а также линии на стенах.

С платформы имеется три выхода. Круглосуточно работает лишь северный вестибюль. Имеется переход на соседнюю станцию линии IND Crosstown Line (а оттуда на IRT Flushing Line). Тоннель достаточно длинный.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 23rd St./Ely Avenue
 nycsubway.org — Court Square
 nycsubway.org — Court House Square/45th Road
 Station Reporter — Court Square Complex
 The Subway Nut — 23rd Street — Ely Avenue Pictures 
 The Subway Nut — Court Square Pictures 
 MTA’s Arts For Transit — 23rd Street — Ely Avenue/Long Island City — Court Square
 Forgotten NY — Subway Signs That Remember…
 23rd Street entrance from Google Maps Street View
 entrance to Citibank from Google Maps Street View
 21st Street entrance from Google Maps Street View
 45th Road entrance from Google Maps Street View
 Court Square entrance from Google Maps Street View
 Thomson Avenue entrance from Google Maps Street View